Tsige ist der Familienname folgender Personen:
 Abelav Layes Tsige, besser bekannt als Layes Abdullayeva (* 1991), aserbaidschanisch-äthiopische Mittelstrecken-, Langstrecken- und Hindernisläuferin 
 Solomon Tsige (* 1985), äthiopischer Langstreckenläufer